

Cinema 
 Victory – cortometraggio del 1913 diretto da J. Parker Read Jr.
 Victory – film del 1919 diretto da Maurice Tourneur
 Victory – film del 1928 diretto da M.A. Wetherell
 Victory – film del 1940 diretto da John Cromwell
 Fuga per la vittoria (Victory) – film del 1981 diretto da John Huston
 Victory – film del 1995 diretto da Mark Peploe

Geografia 

 Victory – township della Contea di Mason, Michigan
 Victory – città della Contea di Cayuga, New York 
 Victory – località della Contea di Saratoga, New York
 Victory – township della Contea di Venango, Pennsylvania
 Victory – città della Contea di Essex, Vermont

Letteratura 
 Vittoria - una storia delle isole (Victory) – romanzo di Joseph Conrad del 1915

Musica 
 Victory – gruppo heavy metal tedesco
 Victory – album dei The Jacksons del 1984
 Victory – album dei Victory del 1985
 Victory – singolo dei Kool & the Gang del 1986
 Victory – traccia dell'album Youthanasia dei Megadeth del 1994
 Victory – album degli Unleashed del 1995
 Victory – singolo di Puff Daddy featuring Notorious B.I.G. & Busta Rhymes del 1998, dall'album No Way Out
 Victory – album dei Do or Die del 2000
 Victory – album dei Running Wild del 2000
 Victory – singolo delle Bond del 2001, dall'album Born
 Victory – album dei Modern Talking del 2002
 Victory – album di DJ Khaled del 2010
 Victory – album dei Jedward del 2011
 Victory – canzone di Soprano, traccia della colonna sonora di FIFA 09
 Victory – casa discografica italiana
 Victory Records – etichetta discografica statunitense

Navigazione 
 HMS Victory – nome impiegato da diverse unità della Royal Navy; la più famosa la HMS Victory ammiraglia di Nelson
 Victory – nave traghetto GNV
 Victory – tipo di nave da trasporto

Sport 
 Victory Team – scuderia di offshore degli Emirati Arabi Uniti